

Wydarzenia 

 Europa
 Ajschylos powrócił z podróży na Sycylię.

Urodzili się 
 Sokrates, grecki filozof (zm. 399 p.n.e.).

Zmarli 
 Teodoros z Samos, grecki architekt i rzeźbiarz (ur. 561 p.n.e.).

Przypisy